

Onomastica
Malco – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
Malco – personaggio citato nei Vangeli, servo del sommo sacerdote Caifa
Malco – re di Cartagine
Malco I – re dei Nabatei
Malco II – re dei Nabatei
Malco di Filadelfia – storico bizantino
Cognome
Paolo Malco – attore italiano
Romany Malco – attore e produttore discografico statunitense
Toni Malco – cantautore, conduttore radiofonico e attore italiano

Pagine correlate
Malchus